Trim može biti:

 trim (suhozid), okruglo poljsko sklonište, građeno u tehnici suhozida (vidi i kažun)
 trim broda,  t=(TA-TF)/LWL